The Silent Tongue – cortometraggio del 1911 diretto da Bannister Merwin
The Silent Tongue – cortometraggio del 1915 diretto da Will Louis